USA
Pottsville, település Arkansas államban
Pottsville, település Pennsylvania államban